„Betlejemka” – ośrodek szkolenia PZA w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach
 Betlejemka – polana w Orawicach na Słowacji
 Betlejemka – alternatywna nazwa jasełek